Le mot romanisation peut désigner :
la romanisation (histoire), l'influence de la culture latine sur les peuples de l'époque antique et la transformation de ceux-ci.
la romanisation (écriture), l'utilisation des caractères latins pour écrire des langues habituellement ou bien anciennement transcrites avec un autre type d'écriture.
la romanisation, comprise comme transformation des rites liturgiques de certaines Églises orientales pour qu'ils soient plus conformes au rite romain, s'appelle plutôt 'Latinisation'.